Алекса́ндр Ива́нович Макси́мов:
 Максимов, Александр Иванович (1893—1946) — советский военный деятель. Генерал-майор.
 Максимов, Александр Иванович (1938—2012) — советский и российский физикохимик.
 Максимов, Александр Иванович (род. 1963) — председатель Ульяновского областного суда с 2016 года.